Кри́мське (до 1945 року — Авель; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Лютеранська колонія заснована в 1897 р. вихідцями з біловезьких колоній.

Примітки 

Колишні німецькі колонії Криму